El término GMS puede referirse:

 al glutamato monosódico, un saborizante artificial;
 al Team Gourmetfein-Simplon, un equipo ciclista profesional austriaco.
 a Google mobile services, Servicios de Google para móviles (GMS), aplicaciones de Google preinstaladas en los dispositivos Android.